KAAF peut faire référence à :
 la fédération sud-coréenne d'athlétisme (KAAF) ;
 l'aéroport Municipal Apalachicola (code OACI).